Beleg van Rijsel (1054) door de Duitse keizer Hendrik III 
 Beleg van Rijsel (1128) door de Franse koning Lodewijk VI 
 Beleg van Rijsel (1213) door de Franse koning Filips II en door de Vlaamse graaf Ferrand 
 Beleg van Rijsel (1297) door de Franse koning Filips de Schone  
 Beleg van Rijsel (1302) door Jan van Namen  
 Beleg van Rijsel (1304) door de Franse koning Filips de Schone  
 Beleg van Rijsel (1667) door de Fransen tijdens de Devolutieoorlog  
 Beleg van Rijsel (1708) door de Geallieerden tijdens de Spaanse Successieoorlog 
 Beleg van Rijsel (1792) door de Oostenrijkers tijdens de Franse Revolutie  
 Inname van Rijsel (1914) door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog 
 Beleg van Rijsel (1940) door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog